Szabolcs, une commune hongroise du comitat de Szabolcs-Szatmár-Bereg.
 Szabolcs-Szatmár-Bereg, un comitat du nord-est de la Hongrie, issu de l'ancien comitat Szabolcs du Royaume de Hongrie.
 Szabolcs, un prénom hongrois.

Patronymie 
 Szabolcs Huszti, un footballeur hongrois.
 Szabolcs Sáfár, un footballeur hongrois.